Лидия Чингизовна Салихова (; 29 декабря 1983, Баку) — азербайджанский легкоатлет, спринтер, кандидат в мастера спорта. Является одним из лидеров азербайджанской женской легкой атлетики. Входит в состав женской сборной Азербайджана. Участница I Европейских Игр 2015 и IV Игр Исламской Солидарности, прошедших в Баку.

Биография 
Лидия Салихова родилась 29 декабря 1983 года в Баку. Легкой атлетикой занимается с 14 лет. Первым её тренером, который приметил её во время тренировок на стадионе имени Тофика Бахрамова, был Равиль Носов. Последние два года тренируется под руководством Марата Шарафутдинова. Является выпускницей Академии спорта и физической культуры Азербайджана, факультета спортивных единоборств. Представляет спортивно-оздоровительную школу «Нефтчи». Ранее представляла спортивное общество «Спартак».

Спортивные достижения

Примечания

Источники 
 На Кипре проходит международный турнир по легкой атлетике
 Baku 2015 1st European Games
 В рамках IV Игр исламской солидарности стартовали соревнования по атлетике

Бегуны на короткие дистанции Азербайджана